Abbe – tytuł honorowy, nadawany we Francji od lat 20. XVI wieku, pochodzący od  – „ojciec”,  – „ojciec”, zob. opat.

Osoby:
 Ernst Abbe (1840-1905) – niemiecki fizyk
 Henryk Abbe (1920-2003) – polski aktor
 Dorota Abbe (ur. 1973) – polska aktorka

Obiekty astronomiczne:
 (5224) Abbe – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Abbe – krater na Księżycu

Przypisy